Розыгрыш элитного дивизиона чемпионата Италии по баскетболу 1964/1965 стал 43-м в истории.

Результаты 
Турнир проводился в два круга. За победу начислялось два очка, за поражение — нуль, допускались ничейные результаты, за которые обе команды получали по одному очку. Согласно регламенту, команды, занявшие по итогам чемпионата три последних места, выбывали в низшую лигу.

Матчи за 7—10 места 
Поскольку по результатам турнира клубы «Рейер Венеция», «Аллонеста Милан», «Либертас Бьелла» и «Горициана» набрали одинаковое количество очков, между ними были проведены дополнительные матчи за право остаться в элитном дивизионе.

По итогам этого мини-турнира две команды потерпели по два поражения, «Либертас Бьелла» и «Горициана», но наихудшей разницей набранных очков обладал клуб из Гориции, который и покинул элитный дивизион.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги legabasket.it

Чемпионат Италии по баскетболу по сезонам
1964 год в баскетболе
1965 год в баскетболе